Turniej mężczyzn w piłce siatkowej na Letniej Uniwersjadzie 2019 odbędzie się w dniach 5 – 13 lipca. Startuje w nim 20 zespołów podzielonych po 5 drużyn w czterech grupach. Gospodarzem turnieju jest miasto Neapol, drużyny rywalizować będą w Benewencie, Ariano Irpino, Eboli oraz Nocera Inferiore. Tytułu sprzed dwóch lat bronią Irańczycy.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 17-20

Mecz o 19 miejsce

Mecz o 17 miejsce

Mecze o miejsca 9-16

Mecze o miejsca 13-16

Mecz o 15 miejsce

Mecz o 13 miejsce

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11 miejsce

Mecz o 9 miejsce

Faza finałowa

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2019 w piłce siatkowej